La finale de la Coupe UEFA 2007-2008 est la  de la Coupe de l'UEFA, organisée par l'UEFA. Ce match de football a lieu le  au City of Manchester Stadium de Manchester, en Angleterre.

Elle oppose l'équipe russe du Zénith Saint-Pétersbourg aux Écossais des Glasgow Rangers. Le match se termine par une victoire des Pétersbourgeois sur le score de 2 buts à 0, ce qui constitue leur premier sacre dans la compétition ainsi que leur premier titre européen.

Vainqueur de la finale, le Zénith Saint-Pétersbourg est à ce titre qualifié pour la Supercoupe d'Europe 2008 contre Manchester United, vainqueur de la finale de la Ligue des champions.

Parcours des finalistes 

Note : dans les résultats ci-dessous, le score du finaliste est toujours donné en premier (D : domicile ; E : extérieur).

Match

Feuille de match 

Homme du match :  Andreï Archavine

Voir aussi 
 Finale de la Ligue des champions de l'UEFA 2007-2008
 Supercoupe de l'UEFA 2008

Lien externe 
 Page officielle de la Coupe UEFA 2007-2008

Notes et références 

2007-2008
Compétition de football en Angleterre
Événement sportif à Manchester
Face-à-face du Zénith Saint-Pétersbourg
Face-à-face du Rangers FC
Football en Angleterre en 2008
Football à Manchester
Sport en mai 2008